Lívia Drusila ou Lívia Drusa — esposa de Augusto
 Drusila (irmã de Calígula)
 Júlia Drusila — filha de Calígula
 Drusila da Mauritânia — nome comum a várias descendentes de Marco António e Cleópatra
 Drusila — neta de Herodes, o Grande

Outros 
 Drusilla (Buffy the Vampire Slayer) — vampira nas séries de televisão Buffy the Vampire Slayer e Angel

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história